Склад збірної Нігерії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Нігерія
Нігерія 2014